Siegl steht für:
 Siegl (Gemeinde Enzenkirchen), Ortsteil von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siegl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Siegl (1908–1999), deutscher Chemiker und Studentenhistoriker
 Daniel Siegl (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Dietrich Siegl (* 1954), österreichischer Schauspieler 
 Eduard Siegl (1831–1889), österreichischer Politiker
 Elfie Siegl (* 1947), deutsche Journalistin
 Hannes Siegl (1931–2009), österreichischer Schauspieler
 Hans Siegl (1944–1978), deutscher Bahnrennfahrer
 Horst Siegl (* 1969), tschechischer Fußballspieler
 Johann von Siegl (1807–1887), österreichischer Militärmediziner
 Josef Siegl (1887–1923), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Karl Siegl (1851–1943), Historiker, Stadtarchivar und Museumsleiter
 Karl Siegl (Politiker) (1820–1903), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Karl von Siegl (1842–1900), österreichischer Radierer, Kupferstecher und Eisenbahntechniker
 Max von Siegl (1856–1949), österreichischer Eisenbahntechniker
 Meinrad Siegl (1842–1911), Zisterzienser, Abt des Stiftes Ossegg (1886–1911)
 Otto Siegl (1896–1978), österreichischer Musiker und Komponist
 Patrik Siegl (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Philipp Siegl (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Raimund Siegl (1906–1946), sudetendeutscher Politiker (NSDAP)
 Siegrun Siegl (* 1954), deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Viktor Siegl (* 1952), österreichischer Autor und Journalist
 Walter Siegl (1938–2019), österreichischer Diplomat
 Wigg Siegl (1911–1994), deutscher Zeichner, Karikaturist und Illustrator

Siehe auch:
 Siegel (Begriffsklärung)
 Sigel (Begriffsklärung)
 Sigl